Стіг — щільно укладена, як правило із заокругленою вершиною велика купа сіна, соломи, снопів.

Топонім 
Стіг — назва кількох гір у Карпатах:
 Стіг 1707 м — Свидовець.
 Стіг (Стій) 1677 м — Боржава.
 Стіг 1635 м — Мармароський масив (на стику Рахівських гір та Чивчин).
 Середній Стіг

Ім'я 
 Стіг Ларссон (1954—2004) — шведський журналіст
 Стіг Сундквіст (1922—2011) — шведський футболіст
 Стіг Свенссон (1914—2004) — шведський футбольний тренер
 Стіг Андре Берге ( 1983) — норвезький борець
 Стіг — псевдонім автогонщика-випробувача з програми Top Gear

Див. також 
 Стиг — рівнина в Сербії.